Šafrán může být:

 šafrán (koření), sušené blizny šafránu setého
 šafrán, rodové jméno rostlin z čeledi kosatcovité
 Šafrán (sdružení) bylo neoficiální sdružení folkových písničkářů
 Šafrán (sampler) – LP písničkářů z tohoto sdružení
Šafrán 78 - exilové vydavatelství Jiřího Pallase, Uppsala
 Šafrán (nakladatelství) – Třešňákovo exilové nakladatelství Šafrán, Stockholm
 kurkuma, koření, které se nazývá také indický šafrán

Související články 
 Šafránek

Externí odkazy